Алекса́ндр Никано́рович Помера́нцев (30 декабря 1849, Москва — ноябрь 1918, Петроград) — русский архитектор, мастер последнего этапа эклектики в московской архитектуре, просветитель, новатор в использовании современных строительных материалов и технологий. Преподаватель, ректор Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (с 1894), президент Императорской Академии художеств (1899—1900).

Биография 
Родился в 1849 году в Москве. В 1874 году закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) с Малой Серебряной медалью, после чего поступил на архитектурное отделение Императорской Академии художеств (ИАХ) в Петербурге. Окончил Академию художеств в 1877 году с золотой медалью 1-й степени за проект «Вокзала в парке вблизи столицы». В 1878—1883 годах находился в пенсионерской поездке за границей, в ходе которой посетил Италию, Францию и Швейцарию. Во время поездки за границу выполнил обмеры росписи Палатинской капеллы, за что в 1887 году по возвращении в Россию получил звание академика архитектуры.

В 1882 году болгарский князь Александр I Баттенберг заказал Померанцеву проект Собора Святого Александра Невского в Софии (проект храма-памятника был осуществлён лишь в 1897—1912 гг.).

В 1888 году был назначен штатным адъюнкт-профессором при архитектурном классе Академии Художеств. В конце 1880-х — начале 1890-х годов служил преподавателем в Училище изящных искусств А. О. Гунста. С 1892 — профессор архитектуры, с 1893 — действительный член ИАХ, с 1894 — ректор Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств, в 1899—1900 президент Императорская Академия художеств. С 1890 года состоял членом Московского археологического общества. С 1899 года параллельно преподавал в МУЖВЗ, приезжая в Москву на консультации студентов и экзамены Помощником Померанцева работал архитектор П. П. Щекотов.

Умер в ноябре 1918 года в Петрограде.

Работы 

Первая работа Померанцева — деревянная церковь в с. Федоскино Московской области.

В 1895—1896 годах Померанцев — главный архитектор Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Им выполнены генплан выставки и проекты основных павильонов (Главный, Среднеазиатский, Машинный, Искусств). Большинство его проектов использовали новаторские для 1890-х годов металлические каркасы производства Петербургского металлического завода, за исключением павильона Искусств — традиционной купольной конструкции в стиле поздней эклектики.

Наиболее известным из сооружений архитектора Померанцева стали Верхние торговые ряды (позже — ГУМ), построенные в Москве в 1889—1893 годах — проект, победивший в открытом конкурсе и дополнивший ансамбль зданий в русском стиле близ Красной площади (Исторический музей, Городская дума, Средние и Заиконоспасские торговые ряды). Проект перекрытий Верхних торговых рядов разработал В. Г. Шухов.

В 1894 году по проекту А. Н. Померанцева на деньги русского мецената Юрия Степановича Нечаева-Мальцова (1834—1913) в с. Берёзовка Данковского района Липецкой области была построена двухпрестольная церковь вмч. Дмитрия Солунского и Покрова Пресвятой Богородицы. Она является ярким воплощением эклектического направления. Снаружи церковь обложена белым тёсаным резным венёвским камнем. Внутри церкви — колонны в мавританском стиле, роспись по рисункам Васнецова, мозаика мастера В. А. Фролова. Церковь была освящена 17 августа 1891 года преосвященным Мелетием, архиепископом Рязанским. Церковь до сих пор существует.

Эклектика — основа творчества Померанцева: с одной стороны — композиционная пышность при обилии и измельчённости декора, с другой — грандиозность и размах, разработка новых конструкций и новых типов зданий, тяготение к большим размерам и крупным масштабам, с третьей — великолепное знание классических и национальных русских приёмов. Однако именно Померанцев осуществил в Москве один из крупнейших проектов в стиле модерн — строительство комплекса сооружений Малого кольца Московской окружной железной дороги (1898—1908). Померанцев заведовал художественной частью этого проекта, сотрудничая с инженерами Л. Д. Проскуряковым и П. И. Рашевским.

По проекту Померанцева на Миусской площади в Москве с 1911 года велось строительство грандиозного (на 4 тыс. человек) девятиглавого храма Александра Невского в ознаменование освобождения крестьян 1861 года. В 1915 году был освящён первый придел; до октября 1917 года собор не был завершён и впоследствии был уничтожен в 1952 году. А. Н. Померанцев выполнил также архитектурную часть памятника Александру III близ храма Христа Спасителя (установлен в 1912, снесён в 1918 году). Всего Померанцев спроектировал четыре собора в память Александра Невского — в Москве, Петербурге, Челябинске и Софии.

В начале XX века в Кырджали по проекту Померанцева построено медресе (используется как музей).

Постройки А. Н. Померанцева 
 Деревянная Никольская церковь (1875—1877, с. Федоскино Мытищинского района Московской области;

 Доходный и торговый дом «С. Генч-Оглуев и И. Шапошников» (1883, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 68/40);
 Гостиница «Московская», при участии архитектора Н. Н. Дурбаха (1885—1887, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 62);
 Дума и Городской дом (1895—1896, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 47);
 Верхние Торговые Ряды, при участии инженера А.Ф.Лолейта (1889—1893, Москва, Красная площадь, 3);
 Общий архитектурно-планировочный замысел выставки; Главный, Среднеазиатский, Царский павильоны, павильон Машин, павильон Искусств на Всероссийской выставке (1893—1895, Нижний Новгород), один из деревянных павильонов сохранился — в 1896 году куплен Кулебакским горным заводом, до революции использовался как Народный дом, в Советское время как клуб, в настоящее время — музей истории завода;
 Особняк Н. В. Спиридонова (1895—1896, Санкт-Петербург, Фурштатская улица, 58);
 Собор Святого Александра Невского (1897, 1904—1912, София, площадь Александра Невского);
  Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1893-1895, Ванадзор);
 Здание Синодального училищного совета и школы с церковью Святого Александра Невского (1898—1900, Санкт-Петербург, Улица Правды, 13);
 Народный дом императора Николая II, совместно с архитектором Г. И. Люцедарским (1899—1901, Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, левая часть);
 Памятник императору Александру III, совместно со скульптором А. М. Опекушиным (1900, 1912—1913, подиум Храма Христа Спасителя), не сохранился;
 Александро-Невский собор, совместно с В. М. Васнецовым; роспись купола — архитектор И. В. Рыльский (1900—1917, Москва, Миусская площадь), разобран в 1952 году;
 Перестройка здания мастерской скульптора А. М. Опекушина (1901, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 24, правая часть);
 Ансамбль административных, жилых, технических и производственных построек Московской окружной железной дороги (1902—1908, Москва), сохранились частично: Андреевский и Краснолужский мосты реконструированы в 1954—1956 годах; Андреевский мост в 1999 году передвинут вниз по течению реки и перестроен;
 Церковь Александра Невского (1907, Челябинск, Алое Поле,1).

Ученики 
 Бардт, Траугот Яковлевич
 Башкиров, Василий Николаевич
 Вайтенс, Андрей Петрович
 Верховской, Роман Николаевич
 Галецкий, Александр Антонович
 Гринберг, Александр Зиновьевич
 Лангбард, Иосиф Григорьевич
 Серафимов, Сергей Саввич
 Сивков, Александр Владимирович
 Чернышёв, Леонид Александрович
 Яковлев, Александр Александрович (архитектор)

Примечания

Сноски

Литература 
 
 Кириченко Е. И. А. Померанцев // Зодчие Москвы. Вып. 1. — М.: Моск. рабочий, 1981.
 Всеобщая история архитектуры. Т. 4. — Л.; М., 1966. — С. 315—317.

Ссылки 
 «Зодчий Александр Померанцев», фильм из цикла «Красуйся, град Петров!»
 Зодчие Москвы. Александр Померанцев.
 Российская портретная галерея

Александр Померанцев
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы модерна
Архитекторы русского стиля
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Софии
Архитекторы Ростова-на-Дону
Архитекторы Москвы
Архитекторы Санкт-Петербурга
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Преподаватели Высшего художественного училища
Действительные члены Императорской Академии художеств
Художники-педагоги
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Архитекторы Челябинска
Архитекторы эклектики